Wohl:
 Alfred Wohl (1863 - 1939)
 Andrzej Wohl (1942 - 2009)
 Andrzej Wohl (1911 - 1998), polski socjolog i filozof żydowskiego
 Halina Billing-Wohl (1916 - 1995)
 Henryk Wohl (1836 - 1907)
 Louis de Wohl (1903 - 1961)
 Stanisław Wohl (1912 - 1985)